Gómez Plata kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Gómez Plata (ort), Antioquia, 
 Gómez Plata (kommun), Antioquia,